Блисдейл — фамилия.

 Блисдейл, Хизер — английская актриса.
 Блисдейл, Холли — британская легкоатлетка.